Das chinesische Wort Dishi () steht für die folgenden Titel:

Kaiserlicher Lehrer
Kronprinzenlehrer

Siehe auch:
 Dishy